La  Indian Cavalry Division était une division régulière de l'Armée des Indes britanniques. Elle prit le départ pour la France depuis Bombay le  sous le commandement du major-général . Elle devint la  Cavalry Division en novembre 1916. Durant la Première Guerre mondiale la division servit dans les tranchées en tant qu'infanterie.

Divisions de cavalerie
Indes 001